18-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА

 18-я стрелковая дивизия (РККА) — расформирована в 1940 году после разгрома и утраты боевого знамени.
 18-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году как 111-я стрелковая дивизия, в 1940 году переименована в 18-ю стрелковую дивизию
 18-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году
 18-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1942 году